Dubjago (russisch Дубяго, auch Dubyago oder Dubiago) ist:

Familienname von:

 Dmitri Iwanowitsch Dubjago (1849–1918), russischer Astronom
 Alexander Dmitrijewitsch Dubjago (1903–1959), russischer Astronom

Außerdem:

 Dubyago (Mondkrater), benannt nach Dmitri Iwanowitsch Dubjago und Alexander Dmitrijewitsch Dubjago
 (1167) Dubiago, ein Asteroid